Alteveer (De Wolden), een plaats in de Drentse gemeente De Wolden 
Alteveer (Hoogeveen), een plaats in de Drentse gemeente Hoogeveen
Alteveer (Noordenveld), een buurtschap in de Drentse gemeente Noordenveld
Alteveer (Stadskanaal), een plaats in de Groningse gemeenten Stadskanaal en Pekela
Alteveer (waterschap), het bij deze plaats gelegen voormalig waterschap
Alteveer en Cranevelt, een woonwijk in de Gelderse hoofdstad Arnhem
Alteveer (Ommen), een woonwijk in de Overijsselse plaats Ommen